Ammónia. Mechanikai, kémiai és stermodinamikai adatok gyűjteménye. A táblázatban először a vízmentes (anhydrous) ammónia adatai szerepelnek, a táblázat végén látható az ammónia vizes oldatára (aqueous ammonia) vonatkozó rész.

Általános adatok 
Részletes adatai SI-mértékegységrendszerben a KDB Korea Thermophysical Properties Data Bank cégnél megtalálhatóak(). Igen alacsony hőmérsékleten többféle kristálytani módosulatát is megfigyelték(). Nyomás–hőmérséklet fázisdiagramján részletesen is megfigyelhetőek a fázishatárok (II és III kristály 0,5 GPa felett)()

220 K hőmérsékleten és 1,1 GPa nyomáson hármaspontot figyeltek meg az I. II. és IV. kristályos állapot között.() A nyomás–hőmérséklet, valamint a fajlagos hőkapacitás számítása a hármaspont ismeretében elvégezhető ()

CAS-szám 7664-41-7
moláris tömeg MNH3= 0,0170304 kg/mol
kötéshossz 101,7 pm
kötési szög (H–N–H) 107,8 °
kötéserősség (H–NH2) 435 kJ/mol
relatív permittivitás 22 (239 K hőmérsékleten)
mágneses tulajdonságai: diamágneses
hármaspont TTP=195,41 K pTP=6077 Pa
fagyáspont Tfus=195,41 K
forráspont
100 000 Pa nyomáson 239,56 K; -33,59 °C IUPAC szerint 
101 325 Pa nyomáson 239,82 K; -33,33 °C ()
párolgási nyomás 0 °C-on 4,294 bar (középnyomású hűtőközeg)
kritikus pont Tc=405,5 K, pc=113,33 bar, vc=0,004227734 m³/kg, kompresszibilitás 0,242382, sűrűség: ρv = 225 kg/m³
parciális gőznyomás 
()

A Clausius–Clapeyron-egyenlet szublimációra (-109 és -77 °C között)

párolgásra (-77 foktól felfelé):

Az Antoine állapotegyenlet szublimációra (-109 és -77 °C között):

párolgásra (-77 °C fölött):

Van der Waals-állandók: a = 422.5 l² kPa/mol²; b = 0.03707 l/mol
képzőséshője:
vizes oldata  
gőz  

kristályszerkezete: köbös, rácsállandója 0,5125 nm 240 K alatt. Magasabb hőmérsékleten hcp (szoros hexagonális); szobahőmérsékleten, 1...4 GPa nyomáson fcc (köbös tércentrált)()

acentric factor 0,25601()
dipólusmomentum 1470 Debye

Alsó gyulladási határkoncentráció (Lower Flammability Limit, LFL) 15,5% levegőben
Felső gyulladási határkoncentráció (Upper Flammability Limit UFL) 27% levegőben
lobbanáspont: 11 °C
Öngyulladási határhőmérséklet (Autoignition Temperature AIGT) 924,2612 K

A NIST WEBBOOK adatokat tartalmaz a deuterium-ammóniára is() (CAS No. 84796-14-5)
A deuteoammónia alacsonyabb fagyásponntal rendelkezik (). Ilyen értelemben leginkább a D3N formát említik, pedig a háromból akárhány hidrogénatom kicserélődhet deuterium atommagra.

Táblázatok

Termodinmaikai és mechanikai adatok, hőmérséklet szerinti lépésköz 

Adatok forrása: (), (), ()

Mechanikai adatok 
Az itt látható adatok a NIST adatbázis szerveréről származnak()

Hőtani adatok

Szilárd halmazállapot 

A légnemű állapot annyira alacsony nyomású, hogy ebben a méretarányban nem ábrázolható. Helye a fluid (folyékony) felirat alatt található. A fagyott ammónia I. jelű köbös kristályrácsú. Magasabb hőmérsékleten II. hcp (térközéppontos kristályrácsba rendeződik. Magasabb nyomáson III. fcc lapközéppontos kristállyá alakul. 8–10 GPa nyomáson IV. orthrombic formába rendeződik át.

A folyadék–I.–II. hármaspont 217 K hőmérsékleten és 0,3 GPa nyomáson található.()

Gőznyomás adatai 

Forrás: CRC Handbook of Chemistry and Physics() (). Az s betű a szilárd fázis feletti gőznyomást jelzi. A jelöletlen adatoknál a folyadék–gőz egyensúlyi nyomás látható.

Fajlagos hőkapacitás grafikusan

Adatok forrása: ()

Ammónia vizes oldata

Megjegyzések

Jegyzetek

Források 

Anyagok
Anyagok adatlapjai
Vegyületek